Вуэльта Испании 2013 () — 68-я супервеломногодневка по дорогам Испании, Франции и Андорры. Она стартовала 24 августа командной разделкой в галисийской Вильянуэве-де-Ароса, а завершилась 15 сентября  традиционным этапом в Мадриде.

Сенсационную победу в общем зачёте одержал американец Крис Хорнер, который стал самым возрастным победителем супермногодневки в истории (возраст Хорнера в день окончания Вуэльты составил 41 год и 327 дней). Кроме этого, Хорнер стал единственным гонщиком, который одерживал итоговую победу в возрасте более 40 лет. До этого рекордсменом был бельгиец Фирмин Ламбо, выигравший Тур де Франс 1922, которого Хорнер опередил на пять лет.

Участники 

Традиционно на старт гонки выйдут все команды высшего дивизиона. Из-за того, что в сезоне 2013 количество таких команд достигло 19, приглашения от организаторов получили всего три континентальные команды, лишь одна из которых - испанская.

Победитель Вуэльты-2012 Альберто Контадор, отказался от защиты титула. В качестве основных престартовых фаворитов считались Иван Бассо, пропустивший из-за травмы Джиро и Тур, голландец Бауке Моллема, Хоаким Родригес, Алехандро Вальверде, Карлос Бетанкур и Винченцо Нибали, рассматривающий Вуэльту в качестве подготовительного старта перед чемпионатом мира.

Маршрут

Лидеры классификаций

Классификации

Генеральная классификация

Классификация по очкам

Горная классификация

Комбинированная классификация

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт
Вуэльта Испании-2013 на cyclingnews.com

Вуэльта Испании
Спорт в Испании в 2013 году
Август 2013 года
Сентябрь 2013 года